Uhtred ist der Name folgender Personen:

 Uhtred (Hwicce), von 755 bis nach 779 angelsächsischer König der Hwicce
 Uhtred († 1016), Earl Uhtred of Northumbria
 Uhtred, Lord of Galloway (* um 1121; † 1174), schottischer Magnat